Die Collidine (manchmal auch Kollidine) oder Trimethylpyridine bilden in der Chemie eine Stoffgruppe von organischen Verbindungen, die zu den Heterocyclen (genauer: Heteroaromaten) zählt. Sie bestehen aus einem Pyridinring, der mit drei Methylgruppen substituiert ist. Durch deren unterschiedliche Anordnung ergeben sich sechs Konstitutionsisomere mit der Summenformel C8H11N. Das 2,4,6-Collidin ist das bekannteste Isomer.

Eigenschaften 
Die Collidine sind farblose Flüssigkeiten mit pyridinartigem Geruch. Sie sind löslich in Wasser und Ethanol.

Siehe auch 
 Picoline (Methylpyridine)
 Lutidine (Dimethylpyridine)

Einzelnachweise

Weblinks 

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Collidine
Alkylsubstituierter Heteroaromat